Strass steht für:

 Strass (auch Stras), eine Edelsteinimitation aus Bleiglas
 Der Strass, deutscher Spielfilm aus dem Jahr 1991

Strass oder Straß ist der Name folgender Personen:
 Carl van der Straß (1817–1880), deutscher Politiker, Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Georg Friedrich Strass (auch Stras) (1701–1773), französischer Goldschmied
 Jiří Strass (1912–1944), tschechischer Bühnenschauspieler und -regisseur
 Johann Gottlieb Friedrich Straß (1766–1845), Historiker und Schulmann
 Karl Friedrich Heinrich Straß (1803–1864), Jurist und Dichter
 Pseudonym von Wolfgang Voigt (* 1961), deutscher Minimal-Technomusiker und Labelbetreiber 

Strass oder Straß heißen folgende Orte:

in Deutschland
 Baden-Württemberg
 Straß (Argenbühl), Ortsteil der Gemeinde Argenbühl, Landkreis Ravensburg
 Straß (Berg), Ortsteil der Gemeinde Berg, Landkreis Ravensburg
 Straß (Kißlegg), Ortsteil der Gemeinde Kißlegg, Landkreis Ravensburg
 Straß (Meckenbeuren), Ortsteil der Gemeinde Meckenbeuren, Bodenseekreis
 Straß (Pfullendorf), Ortsteil der Stadt Pfullendorf, Landkreis Sigmaringen
 Straß (Tettnang), Ortsteil der Stadt Tettnang, Bodenseekreis
 Straß (Wangen im Allgäu), Ortsteil der Stadt Wangen im Allgäu, Landkreis Ravensburg
 Bayern
 Straß (Ainring), Ortsteil der Gemeinde Ainring, Landkreis Berchtesgadener Land
 Straß (Altfraunhofen), Ortsteil der Gemeinde Altfraunhofen, Landkreis Landshut
 Straß am Edhof, Ortsteil der Gemeinde Hebertsfelden, Landkreis Rottal-Inn
 Straß bei Ecking, Ortsteil der Gemeinde Reischach, Landkreis Altötting
 Straß bei Eggstetten, Ortsteil der Stadt Simbach am Inn, Landkreis Rottal-Inn
 Straß bei Neuhofen, Ortsteil der Gemeinde Postmünster, Landkreis Rottal-Inn
 Straß bei Reut, Ortsteil der Gemeinde Reut, Landkreis Rottal-Inn
 Straß (Bernbeuren), Ortsteil der Gemeinde Bernbeuren, Landkreis Weilheim-Schongau
 Straß (Burgheim), Ortsteil des Marktes Burgheim, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen
 Straß (Burgkirchen an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Burgkirchen an der Alz, Landkreis Altötting
 Straß (Burglengenfeld), Ortsteil der Stadt Burglengenfeld, Landkreis Schwandorf
 Straß (Dietersburg), Ortsteil der Gemeinde Dietersburg, Landkreis Rottal-Inn
 Straß (Dorfen), Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding
 Straß (Eggenfelden, Taufkirchen), Ortsteil der Stadt Eggenfelden in der Gemarkung Taufkirchen, Landkreis Rottal-Inn
 Straß (Eggenfelden, Peterskirchen), Ortsteil der Stadt Eggenfelden in der Gemarkung Peterskirchen, Landkreis Rottal-Inn
 Straß (Eggstätt), Ortsteil der Gemeinde Eggstätt, Landkreis Rosenheim
 Straß (Eichendorf), Ortsteil des Marktes Eichendorf, Landkreis Dingolfing-Landau
 Straß (Eiselfing), Ortsteil der Gemeinde Eiselfing, Landkreis Rosenheim
 Straß (Engelsberg), Ortsteil der Gemeinde Engelsberg, Landkreis Traunstein
 Straß (Erding), Ortsteil der Stadt Erding, Landkreis Erding
 Straß (Ering), Ortsteil der Gemeinde Ering, Landkreis Rottal-Inn
 Straß (Erlbach), Ortsteil der Gemeinde Erlbach, Landkreis Altötting
 Straß (Fürstenzell), Ortsteil des Marktes Fürstenzell, Landkreis Passau
 Straß (Gangkofen), Ortsteil des Marktes Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn
 Straß (Garching an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Garching an der Alz, Landkreis Altötting
 Straß (Gars am Inn), Ortsteil des Marktes Gars am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn
 Straß (Geisenhausen), Ortsteil des Marktes Geisenhausen, Landkreis Landshut
 Straß (Glonn), Ortsteil des Marktes Glonn, Landkreis Ebersberg
 Straß (Griesstätt), Ortsteil der Gemeinde Griesstätt, Landkreis Rosenheim
 Straß (Haldenwang), Ortsteil der Gemeinde Haldenwang, Landkreis Oberallgäu
 Straß (Herrngiersdorf), Ortsteil der Gemeinde Herrngiersdorf, Landkreis Kelheim
 Straß (Höslwang), Ortsteil der Gemeinde Höslwang, Landkreis Rosenheim
 Straß (Isen), Ortsteil des Marktes Isen, Landkreis Erding
 Straß (Kastl), Ortsteil der Gemeinde Kastl, Landkreis Altötting
 Straß (Kraiburg am Inn), Ortsteil des Marktes Kraiburg am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn
 Straß (Kröning), Ortsteil der Gemeinde Kröning, Landkreis Landshut
 Straß (Landau an der Isar), Ortsteil der Stadt Landau an der Isar, Landkreis Dingolfing-Landau
 Straß (Laufen), Ortsteil der Stadt Laufen, Landkreis Berchtesgadener Land
 Straß (Legau), Ortsteil des Marktes Legau, Landkreis Unterallgäu
 Straß (Maierhöfen), Ortsteil der Gemeinde Maierhöfen, Landkreis Lindau (Bodensee)
 Straß (Mainleus), Ortsteil des Marktes Mainleus, Landkreis Kulmbach
 Straß (Maitenbeth), Ortsteil der Gemeinde Maitenbeth, Landkreis Mühldorf am Inn
 Straß (Malgersdorf), Ortsteil der Gemeinde Malgersdorf, Landkreis Rottal-Inn
 Straß (Miesbach), Ortsteil der Stadt Miesbach, Landkreis Miesbach
 Straß (Nersingen), Ortsteil der Gemeinde Nersingen, Landkreis Neu-Ulm
 Straß (Neuburg am Inn), Ortsteil der Gemeinde Neuburg am Inn, Landkreis Passau
 Straß (Neufraunhofen), Ortsteil der Gemeinde Neufraunhofen, Landkreis Landshut
 Straß (Neumarkt-Sankt Veit), Ortsteil der Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Landkreis Mühldorf am Inn
 Straß (Neuötting), Ortsteil der Stadt Neuötting, Landkreis Altötting
 Straß (Obertaufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Obertaufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn
 Straß (Pleiskirchen), Ortsteil der Gemeinde Pleiskirchen, Landkreis Altötting
 Straß (Postmünster), Ortsteil der Gemeinde Postmünster, Landkreis Rottal-Inn
 Straß (Schalkham), Ortsteil der Gemeinde Schalkham, Landkreis Landshut
 Straß (Schönberg), Ortsteil der Gemeinde Schönberg, Landkreis Mühldorf am Inn
 Straß (Seeg), Ortsteil der Gemeinde Seeg, Landkreis Ostallgäu
 Straß (Seeon-Seebruck), Ortsteil der Gemeinde Seeon-Seebruck, Landkreis Traunstein
 Straß (Simbach am Inn), Ortsteil der Stadt Simbach am Inn, Landkreis Rottal-Inn
 Straß (Simbach), Ortsteil des Marktes Simbach, Landkreis Dingolfing-Landau
 Straß (Söchtenau), Ortsteil der Gemeinde Söchtenau, Landkreis Rosenheim
 Straß (Straßeralm), Ortsteil der Gemeinde Samerberg, Landkreis Rosenheim
 Straß (Sulzberg), Ortsteil des Marktes Sulzberg, Landkreis Oberallgäu
 Straß (Surberg), Ortsteil der Gemeinde Surberg, Landkreis Traunstein
 Straß (Tacherting), Ortsteil der Gemeinde Tacherting, Landkreis Traunstein
 Straß (Taufkirchen (Vils)), Ortsteil der Gemeinde Taufkirchen (Vils), Landkreis Erding
 Straß (Unterneukirchen), Ortsteil der Gemeinde Unterneukirchen, Landkreis Altötting
 Straß (Velden), Ortsteil des Marktes Velden, Landkreis Landshut
 Straß (Volkenschwand), Ortsteil der Gemeinde Volkenschwand, Landkreis Kelheim
 Straß (Wackersberg), Ortsteil der Gemeinde Wackersberg, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen
 Straß (Waging am See), Ortsteil des Marktes Waging am See, Landkreis Traunstein
 Straß (Wurmannsquick), Ortsteil des Marktes Wurmannsquick, Landkreis Rottal-Inn
 Straß (Zeilarn), Ortsteil der Gemeinde Zeilarn, Landkreis Rottal-Inn
 Nordrhein-Westfalen
 Straß (Herzogenrath), ein Stadtteil von Herzogenrath, Städteregion Aachen
 Straß (Hürtgenwald), ein Ortsteil der Gemeinde Hürtgenwald, Kreis Düren

in Österreich:
 Niederösterreich
 Straß im Straßertale, eine Marktgemeinde im Bezirk Krems
 Straß (Gemeinde Kirchschlag), Ortschaft von Kirchschlag in der Buckligen Welt, Bezirk Wiener Neustadt
 Straß (Gemeinde Neulengbach), Ortsteil von Neulengbach, Bezirk St. Pölten
 Straß (Gemeinde Oberndorf), Ortschaft von Oberndorf an der Melk, Bezirk Scheibbs
 Straß (Gemeinde Sankt Leonhard), Ortschaft von St. Leonhard am Forst, Bezirk Melk
 Straß (Gemeinde Steinakirchen), Ortschaft von Steinakirchen am Forst, Bezirk Scheibbs
 Straß (Gemeinde Wallsee-Sindelburg), Ortsteil von Wallsee-Sindelburg, Bezirk Amstetten
 Straß (Gemeinde Wang), Ortschaft von Wang, Bezirk Scheibbs
 Straß (Gemeinde Wolfsbach), Ortsteil von Wolfsbach, Bezirk Amstetten
 Oberösterreich
 Straß im Attergau, eine Gemeinde im Bezirk Vöcklabruck
 Straß (Gemeinde Alkoven), Ortsteil von Alkoven, Bezirk Eferding
 Straß (Gemeinde Eberschwang), Ortsteil von Eberschwang, Bezirk Ried im Innkreis
 Straß (Gemeinde Geretsberg), Ortschaft von Geretsberg, Bezirk Braunau am Inn
 Straß (Gemeinde Gunskirchen), Katastralgemeinde von Gunskirchen, Bezirk Wels-Land
 Straß (Gemeinde Handenberg), Ortschaft von Handenberg, Bezirk Braunau am Inn
 Straß (Gemeinde Helpfau-Uttendorf), Ortsteil von Helpfau-Uttendorf, Bezirk Braunau am Inn
 Straß (Gemeinde Kematen), Ortschaft von Kematen am Innbach, Bezirk Grieskirchen
 Straß (Gemeinde Kopfing), Ortschaft von Kopfing im Innkreis, Bezirk Ried im Innkreis
 Straß (Gemeinde Kremsmünster), Ort von Kremsmünster, Bezirk Kirchdorf
 Straß (Gemeinde Laakirchen), Ort in Laakirchen, Bezirk Gmunden
 Straß (Gemeinde Meggenhofen), Ortschaft von Meggenhofen, Bezirk Grieskirchen
 Straß (Gemeinde Naarn), Ortsteil von Naarn im Machlande, Bezirk Perg
 Straß (Gemeinde Neukirchen), Ortschaft von Neukirchen an der Enknach, Bezirk Braunau am Inn
 Straß (Gemeinde Pram), Ortschaft von Pram, Bezirk Grieskirchen
 Straß (Gemeinde St. Aegidi), Ortschaft von Sankt Aegidi, Bezirk Schärding
 Straß (Gemeinde St. Johann), Ortschaft von St. Johann am Walde, Bezirk Braunau am Inn
 Straß (Gemeinde St. Konrad), Ort (Adressen Strass) bei St. Konrad
 Strass (Gemeinde St. Peter), Ortschaft von St. Peter am Wimberg, Bezirk Rohrbach
 Straß (Gemeinde St. Thomas), Ortschaft von Sankt Thomas, Bezirk Grieskirchen
 Straß (Gemeinde Schönau), Ortschaft von Schönau im Mühlkreis, Bezirk Freistadt
 Straß (Gemeinde Steinhaus), Ort bei Steinhaus, Bezirk Wels-Land
 Straß (Gemeinde Timelkam), Ortschaft von Timelkam, Bezirk Vöcklabruck
 Straß (Gemeinde Utzenaich), Ortschaft von Utzenaich, Bezirk Ried im Innkreis
 Straß (Gemeinde Waldkirchen), Ortschaft von Waldkirchen am Wesen, Bezirk Schärding
 Straß (Gemeinde Waldzell), Ortsteil von Waldzell, Bezirk Ried im Innkreis
 Straß (Gemeinde Zwettl), Ortschaft von Zwettl an der Rodl, Bezirk Urfahr-Umgebung
  Salzburg
 Straß (Gemeinde Eugendorf), Ort bei Eugendorf
 Steiermark
 Straß in Steiermark, Marktgemeinde im Bezirk Leibnitz
 Tirol
 Strass im Zillertal, Gemeinde im Bezirk Schwaz

in der Schweiz:
 Kanton Thurgau
 Strass TG, Weiler im Ortsteil Niederwil der politischen Gemeinde Gachnang

Siehe auch:
 Straas